Tell Me How You Really Feel è il secondo album in studio della cantautrice australiana Courtney Barnett, pubblicato il 18 maggio 2018.

Tracce

Collegamenti esterni